William Monson (1569-1643) – brytyjski admirał i polityk
 William Monson (zm. 1673) – brytyjski polityk, 1. wicehrabia Monson
 William Monson (1653-1727) – brytyjski polityk, 4. baronet
 William Monson (1760-1807) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Lincoln
 William Monson (1829–1898) – brytyjski polityk, 1. wicehrabia Oxenbridge

Zobacz też